Gemma Frisius ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Nectaris, nördlich des großen Kraters Maurolycus und südlich von Pontanus. Am nördlichen Rand liegt der kleinere Krater Goodacre. Der Kraterrand ist stark erodiert und mehrfach überlagert, das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Mediziner, Mathematiker, Kartografen und Instrumentenbauer Gemma R. Frisius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Gemma Frisius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)